Arrúbal är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arrúbal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arrúbal är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Arrúbal ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Arrúbal. Runt Arrúbal är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km väster om Arrúbal. Trakten runt Arrúbal består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien